Alfons von Spanien bezeichnet folgende Personen:

 Alfons VII. (1105–1157), König von Kastilien
 Alfons XII. (1857–1885), König von Spanien
 Alfons XIII. (1886–1941), König von Spanien
 Alfons Pius de Borbón (1907–1938), Fürst von Asturien
 Alfons Jaime de Borbón (1936–1989), spanischer Thronprätendent